Osoby o tym nazwisku:
 Artur Magdziarz – polski artysta fotograf
 Robert Magdziarz – polski polityk, menedżer, informatyk, urzędnik
 Wojciech Magdziarz – historyk